Борок — деревня на юго-востоке Бежаницкого района Псковской области. Входит в состав сельского поселения Лющикская волость.

Расположена в 10 км к северу от райцентра Бежаницы.

Численность населения деревни составляет 14 жителей (2000 год).

До 2005 года входила в состав Бежаницкой волости

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района